Uralez steht für
 ein Kanonenboot der Kaiserlich Russischen Marine: Uralez
 ein Eishockeystadion in Jekaterinburg, Russland: KRK Uralez
 einen russischen Fußballverein aus Nischni Tagil: Uralez Nischni Tagil
 den ursprünglichen Namen des kasachischen Fußballvereins Aqschajyq Oral

Uralez ist weiterhin der Familienname von
 Pawel Semjonowitsch Uralez (1898–?), Funktionär der Staatlichen Politischen Verwaltung (Gossudarstwennoje Polititscheskoje Uprawlenije) und Gründer der sowjetischen Sportvereinigung Dynamo